Brothers and Sisters oder Brothers & Sisters ist der Titel von:

 Brothers and Sisters (Album), Musikalbum der Allman Brothers Band (1973)
 Brothers & Sisters, US-amerikanische Fernsehserie (2006 bis 2011)
 Brothers and Sisters, Erzählung von Ursula K. Le Guin von 1976, siehe Orsinien #Brüder und Schwestern (Brothers and Sisters) – 1910